Steve Stifler, personnage de fiction de la série de films American Pie ;
 Dwight Stifler, cousin de Steve Stifler.

en:List of American Pie characters#Steve Stifler